Перша Ліга Туреччини 1979—1980  — 22-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Алтай взяв участь у Кубку володарів кубків 1980—1981 як володар Кубка Туреччини 1979—1980.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1979-1980
Туреччина
Туреччина
1979 у турецькому спорті
1980 у турецькому спорті